Volker Beck – atleta tedesco
 Volker Beck – politico tedesco